Décimo Junio Silano puede referirse a los siguientes personas de la Antigua Roma:

 Décimo Junio Silano.— Senador y cónsul en el año 62 a. C.
 Décimo Junio Silano (amante de Julia la Menor).— Desterrado entre los años 8 y 20.
 Décimo Junio Silano (escritor).— Senador y escritor del siglo II a. C.
 Décimo Junio Silano Getúlico.— Salio palatino a mediados del siglo I.
 Décimo Junio Silano Manliano.— Pretor en el año 141 a. C.
 Décimo Junio Silano Torcuato.— Senador y cónsul en el año 53 a. C.